Педру Алвеш Коррея (; родился 12 октября 1999 года в Бисау, Гвинея-Бисау) — португальский футболист, нападающий клуба «Пасуш де Феррейра».

Клубная карьера 
Коррея — воспитанник клубов «Эвора» и столичной «Бенфики». Летом 2016 года Педру перешёл в испанский «Депортиво Ла-Корунья». 25 ноября 2017 года в матче против дублёров «Сельты» он дебютировал в Сегунде B за дублирующий состав.

31 января 2019 года Коррея перешел в клуб «Брага» на правах аренды сроком на шесть месяцев, где выступал за вторую команду во второй лиги Португалии по футболу.

26 августа 2020 года Коррея подписал трехлетний контракт с клубом «Пасуш де Феррейра».

31 января 2021 года Коррея перешел в испанский клуб «Бадахос» на правах аренды.

Международная карьера 
В 2018 году в юношеской сборной Португалии Коррея стал победителем юношеского чемпионата Европы в Финляндии. На турнире он сыграл в матчах против команд Украины и Италии. В обоих поединках Педру забил по мячу.

Достижения 
Международные

 Португалия (до 19)
  Юношеский чемпионат Европы — 2018

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway

Футболисты Португалии
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК «Депортиво Фабриль»
Игроки ФК «Брага» B
Игроки ФК «Бадахос»